Bernuy de Porreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bernúy de Porreros, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Bernuy de Porreros (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar